Storero ist der Familienname von

 Luciano Storero (1926–2000), italienischer Geistlicher und Diplomat des Heiligen Stuhls

weiterhin steht der Begriff für

 Storero Fabbrica Automobili, einen ehemaligen italienischen Automobilhersteller